Штойер:
 Штойер, Инго (род. 1966) — фигурист из Германии (ГДР), бронзовый призёр Олимпиады 1998 года, чемпион мира 1997 года
 Штойер, Хайко (род. 1939) — археолог из Германии (:de:Heiko Steuer), специалист по вопросам социальной и экономической истории доисторической Европы